Флорита има више значења:

 Флорита (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику